Zimmerli ist der Familienname von:

 Ernst Zimmerli (1908–1975), Schweizer Lehrer
 Jakob Zimmerli (1863–1940), Schweizer Politiker (FDP)
 Kurt Zimmerli (* 1946), Schweizer Industriedesigner
 Patrick Zimmerli, US-amerikanischer Tenorsaxophonist und Komponist des Modern Creative und der zeitgenössischen Musik
 Pauline Zimmerli-Bäurlin (1829–1914), Schweizer Unternehmerin
 Ulrich Zimmerli (* 1942), Schweizer Rechtswissenschafter und Politiker
 Walther Zimmerli (Walther Theodor Zimmerli; 1907–1983), Schweizer Theologe und reformierter Alttestamentler
 Walther Christoph Zimmerli (* 1945), Philosoph; Sohn von Walther Zimmerli

Zimmerli bezeichnet ferner:
 Zimmerli Textil AG, ein Schweizer Unterwäsche-Hersteller

Siehe auch:
 Zimmerl
 Zimmerle